Municipio de Glencoe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Glencoe (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Glencoe (condado de Trego, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Trego.
 Municipio de Glencoe (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.